Balu steht für:

 eine fiktive Figur, siehe Das Dschungelbuch, Namensgeber für
 Baloo Col, einen Pass der westantarktischen James-Ross-Insel
 Balu und Du, ein Mentorenprogramm für Kinder
 Balu (Insel), eine der indonesischen Tiworo-Inseln*
 Balu (Polen) – Dorf im indonesischen Distrikt Polen in Westtimor

Siehe auch:
 Ballou